Wild Rose (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Wild Rose (film), een Britse film uit 2018 geregisseerd door Tom Harper